Peter Folger ist der Name folgender Personen:

* Peter Folger (Missionar) (~1617–1690), US-amerikanischer Schriftsteller und Missionar 
 Peter Folger (Geschäftsmann) (1905–1980), US-amerikanischer Geschäftsmann